Toro (Japán)
 Toro (Olaszország)
 Toro (Spanyolország)
 Toro (Uganda)